Nanana (Fabian) - single van Fabian Feyaerts
 Nanana (Karmen Stavec) - lied van Karmen Stavec
 Nanana (The Kelly Family) - single van The Kelly Family

 Na Na Na - single van The Shoes
 Na Na Na (Dulce Niña) - single van A.B. Quintanilla y Los Kumbia Kings
 Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) - single van My Chemical Romance
 Na Na Nana Na Na - single van Jim Jones
 Right Now (Na Na Na) - single van Akon